Джой () — канадская драма 1983 года, режиссёр Серджо Бергонцелли.
 Джой () — австралийская комедия 1997 года, режиссёр Йен Бэрри.
 Джой () — американская драма 2015 года, режиссёр Дэвид О. Расселл.
 Джой () — канадский мультфильм 2009 года, режиссёр Максим Дор.